TSS est un signe qui signifie :
  Tarif spécial de solidarité, en France, désigne spécifiquement l'aide pour le gaz à laquelle sont tenus tous les fournisseurs.

 Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, impôt local direct français instauré en 2015.

 Task state segment, ou Segment d'état de tâche en informatique.

 Syndrome du choc toxique pour Toxic Shock Syndrome, en anglais. 

 Technicien de statistique sanitaire, une section de formation nouvellement créée à l'Institut de Formation aux carrières de Santé de Rabat (IFCSR)

 Time-Sharing System, un système d'exploitation sur les IBM 360 et 370.

 Titre super subordonné (TSS)

 Tout sauf Sarkozy, un slogan repris durant l'Élection présidentielle française de 2007 par certains partisans du PS après les primaires socialistes.
 Tout sauf Ségolène, un slogan repris durant l'Élection présidentielle française de 2007 par certains partisans du PS pendant les primaires socialistes.
 Tout sauf Solvay, un slogan des futurs étudiants de l'ULB ne désirant pas faire des études d'Ingénieur de Gestion à la Solvay Brussels School of Economics & Management.
 TPM Software Stack, une spécification logicielle d'accès aux fonctions d'un composant cryptographique TPM Trusted Platform Module.
 Transcription Start Site ou Site d'initiation de la transcription en biologie.

 TSS est également un code, qui correspond au E 34th St Heliport, à New York, dans l'État de New York aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Homonymie